Понинский:

 Понинский, Адам (1732—1798) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Понинский, Адам (1758/1759-1816) — военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Понинский, Антоний Юзеф (XVII в.—1742) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Понинский, Иероним Адам (1630—1702) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Понинский, Каликст (1753—1817) — польский государственный и военный деятель, магнат, генерал-майор.
 Понинский, Криштоф (1802—1876) — силезский ландрат (староста), дворянин и политик.
 Понинский, Станислав (1781—1847) — польский землевладелец и полковник.
 Понинский, Эдвард (1810—1893) — польский землевладелец, общественный, политический и социальный деятель.